The Sims 2: Teen Style Stuff er en stuff-pakke til The Sims 2. Det blev udgivet 5. november 2007 i USA og 6. november i Australien. Pakken indeholde udstyr til teenagere, herunder tøj og udsmykning af værelse i tre temaer. Det indeholder også to huse og musik til Metal radiostationen. I alt indeholder pakket 60 nye genstande.

Computerspil fra 2007
Electronic Arts-spil
2: Teen Style Stuff

en:The Sims 2 Stuff packs#Teen Style Stuff